Bernat Guillem o Bernat I de Cerdanya (? - ~1118), comte de Cerdanya, Conflent i Berga (1094-1118)
 Bernat Guillem d'Entença (?-El Puig de Santa Maria, 1235), senyor de Fraga 
 Bernat Guillem de Montpeller (?- El Puig de Santa Maria, 1238), cavaller occità, oncle del rei Jaume I d'Aragó 
 Bernat Guillem Samasó, President de la Diputació del General de Catalunya, nomenat el 1452 
 Bernat Guillem (bisbe d'Urgell)